Mansueto – nome proprio di persona italiano maschile
Mansueto di Toul – vescovo

Pagine correlate
San Mansueto